De Italiaanse voetbalclub UC Sampdoria speelt sinds 1961 wedstrijden in Europese competities.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt UC Sampdoria

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Italië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

UC Sampdoria
Sampdoria